Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2002 odbyły się w dniach od 27 kwietnia do 10 maja 2002 w Danii.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2002 w Danii
Piłka nożna w Danii